Игна́тий Миха́йлович Не́стеров (; 20 июня 1983, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — узбекистанский футболист, вратарь клуба «Кызылкум». С 2002 года является основным вратарём национальной сборной Узбекистана. Один из лучших гвардейцев национальной сборной Узбекистана. Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан (2009).

Абсолютный рекордсмен по участию в пяти Кубках Азии (2004, 2007, 2011, 2015 и 2019). Один из самых титулованных футболистов в истории футбола Узбекистана. Тринадцатикратный чемпион Узбекистана, тринадцатикратный обладатель Кубка Узбекистана.

Биография

Клубная карьера 
Начинал карьеру в самаркандском «Динамо» в 2001 году. В 2002—2009 годах играл за ташкентский «Пахтакор». 25 июля 2009 года дебютировал за «Бунёдкор». В конце 2013 года перешёл в ташкентский «Локомотив», за которого выступал на протяжении 5 лет.

Карьера в сборной 
Дебютировал за национальную сборную Узбекистана 21 августа 2002 года в товарищеском матче против сборной Азербайджана (2:0). Через некоторое время вытеснил с основного состава тогдашнего основного вратаря сборной Узбекистана — Евгения Сафонова. Вместе со сборной Узбекистана участвовал в Кубках Азии 2004 (1 матч), 2007 (3 матча), 2011 (5 игр), 2015 (4 матча) и 2019 годов.

 Приняв участие в Кубке Азии 2019, стал абсолютным рекордсменом Азии по участию в сразу в пяти Кубках Азии.

Достижения 
 Чемпион Узбекистана (13): 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018
 Обладатель Кубка Узбекистана (13): 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017
 Полуфиналист Лиги чемпионов Азии: 2003, 2004, 2012
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества 2007
 Финалист Кубка чемпионов Содружества 2008

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Бунёдкор»
 Статистика игроков сборной Узбекистана 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Динамо» Самарканд
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент
Игроки ФК «Ухуд»
Игроки ФК «Кызылкум»